Ластири () — испанская фамилия. Известные носители:

 Ластири, Мария Хосефа (1795-1846) — супруга генерала Франсиско Морасана и первая леди Соединённых Провинций Центральной Америки.
 Ластири, Рауль Альберто (1915-1988) — аргентинский политик, временный президент Аргентины в 1973 году.